Le terme Villemontel peut se référer à:

Toponymes

Villemontel (village), un village de la municipalité de Trécesson, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière Villemontel, un affluent de la rivière Kinojévis, coulant dans les municipalités de Launay, Trécesson, Sainte-Gertrude-Manneville et Preissac, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Villemontel (canton), un canton de la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.